Хейдей Филмс () е английско филмово студио, основано в Лондон през 1996 г. от продуцента Дейвид Хейман, в момента със седалище в Борхамууд, Хартфордшър.

Дебютната филмова продукция на студиото е Ravenous, режисирана от Антония Бърд. Студиото е най-известно като продуцент на филмовата поредица Хари Потър, базирана на едноименните фентъзи романи на Дж. К. Роулинг.

Продукции

Филми

Телевизия

Източници 

Филмови продуцентски компании
Филмови компании